Mellette ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur C. Mellette (1842–1896), ein US-amerikanischer Politiker

Mellette ist der Name folgender Orte:
 Mellette (South Dakota), eine Ortschaft im Spink County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Mellette County, County in South Dakota, Vereinigte Staaten
 eines Teils der Gemeinde Montpreveyres, Schweiz

Mellette ist außerdem der Name von
 USS Mellette (APA-156), ein Schiff der US-Navy